Сопанапа има више значења:

 Сопанапа (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сопанапа (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сопанапа (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сопанапа (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику